Эд Великий (; 650-е/660-е — ) — герцог (принцепс) Аквитании и Васконии, взошедший на престол не ранее 674 и не позднее 700 года. Прославился участием в исторической битве при Пуатье. Его владения включали юго-западную часть Галлии от Луары до Пиренеев со столицей в Тулузе. Эд стал первым правителем Аквитании, сумевшим добиться независимости своих владений от Франкского королевства, однако ряд поражений, нанесённых ему майордомом Карлом Мартеллом, а также маврами, заставил его вновь признать над собой верховную власть франков.

Происхождение 
Происхождение Эда точно не установлено. По одной из версий, его отцом был герцог Боггис (Бодегизель), которому на основании так называемой «Хартии Алаона», составленной 21 января 845 года в Компьене, приписывали происхождение от короля Аквитании Хариберта II. Согласно этому документу, король Хариберт женился на Гизеле, наследнице герцога Васконии Арно (Аманда), и от этого брака родились три сына: Хильперик, Боггис и Бертран. После смерти Хариберта, а затем и Хильперика, король Дагоберт I передал герцогство Аквитания Боггису и Бертрану, после которых Аквитанию унаследовал сын Боггиса, Эд. Однако большинство историков считают «Хартию Алаона» позднейшей подделкой и сомневаются в существовании младших сыновей у Хариберта. По другой версии, Эд является сыном герцога Аквитании и Васконии Лупа I, которому Эд, вероятно, наследовал. Однако документов, подтверждающих эту версию, не существует, а сама версия основана на реконструкции на данных ономастики.

О происхождении Эда от герцога Боггиса упоминается и в восходящих к XI веку преданиях о святом Губерте. Согласно им, Эд был младшим братом Губерта. Когда тот пожелал принять сан священника и отказаться от светской жизни, Эд стал наследником престола Аквитании и впоследствии наследовал своему отцу.

Владения Эда 

В наследство от предшественников Эду достались 2 герцогства: Аквитания и Васкония. В итоге в его руках оказались огромные владения, занимавшие большую часть современной Юго-Западной Франции и часть современной северной Испании.

Герцогство Аквитания 

Уже предшественник Эда, герцог Луп I, значительно расширил территорию герцогства, воспользовавшись междоусобицами во Франкском королевстве в 673—676 годах. Кроме того при Лупе герцогство фактически стало независимым, хотя формально подчинялось королям Нейстрии.

В состав герцогства Аквитания, доставшегося Эду, входили исторические провинции Аквитания, Пуату, Лимузен, Овернь, а также часть Лангедока (территория позднейшего графства Тулуза). Северная и восточная граница его владений пролегала в основном по реке Луара, к северу от которой располагалось франкское королевство Нейстрия, на востоке — королевство Бургундия. Столицей герцогства был город Тулуза.

Точно не установлено, какие именно графства существовали на территории Аквитании в это время. Однако они были. Во время похода арабов под командой Абд ар-Рахмана в Аквитанию в 732 году в сообщениях арабских хронистов упоминается граф в районе Либурна, пытавшийся организовать отпор арабской армии, но попавший в плен и казнённый. В 650 году упоминается граф Альби, при одном из преемников Эда, Вайфаре, упоминаются графы Пуатье, Буржа и Ангулема. Также в Аквитании в это время существовало много монастырей, а также несколько епископств. Так, упоминаются архиепископства Бурж и Бордо, а также епископства Овернь, Родез, Ажан, Ангулем, Перигор и Кагор.

Герцогство Васкония 
Герцогство Васкония попало в зависимость от герцогов Аквитании ещё в середине VII века. В состав герцогства входила бывшая римская провинция Аквитания Новемпопулана (будущая Гасконь), включавшая долины рек Гаронна и Адур, населённая предками гасконцев, а также Пиренейский регион, населённый васконами (предками басков), позже составивший ядро королевства Памплона (Наварра). Северная граница герцогства проходила по реке Гаронна, на востоке располагалась Септимания, входившая в состав Вестготского королевства.

Воинственные и свободолюбивые васконы с конца VI века представляли угрозу для франкского королевства, периодически восставая против власти франков. Неизвестно, насколько велика была власть Эда в этом регионе, однако о крупных восстаниях против правителей Васконии этого времени в источниках не сообщается.

Начало правления и обретение независимости 
Точно неизвестно, когда Эд стал герцогом. Историки предполагают, что это могло произойти между 674 (последнее упоминание в документах герцога Лупа I) и 700 годом (первое достоверное упоминание Эда как герцога Аквитании).

В 715 году Эд воспользовался междоусобицами во Франкском королевстве и объявил себя независимым правителем, приняв титул «принцепс Аквитании» (). В 718 году его призвали на помощь король Нейстрии Хильперик II и его майордом Рагенфред, которые после разгрома в битве около Венси искали союзников для продолжения борьбы против майордома Австразии Карла Мартела. В обмен на помощь, Эду, вероятно, было предложено признание его титула и независимости. Эд собрал армию и соединился с армией Хильперика и Рагенфреда. Соединившись, войска феодалов выступили в направлении Австразии, однако 14 октября 719 года они были разбиты в битве при Суассоне. Рагенфред бежал в Анжер, а Эд отошёл за Луару, увезя с собой короля Хильперика и его казну.

Смерть короля Австразии Хлотаря IV в том же 719 году поставила Карла Мартела в сложное положение, поскольку майордому для легитимизации своей власти необходим был законный король из рода Меровингов, каковым мог стать только пленённый аквитанцами Хильперик. Карл был вынужден отправить для переговоров к Эду в Тулузу реймсского архиепископа Милона. Переговоры длились долго, и только в 720/721 году Эд внял уговорам Милона, согласившись вернуть Карлу короля Хильперика II вместе с захваченными королевскими богатствами и заключить с майордомом Австразии мир. По этому договору Карл признавал Хильперика единственным королём, а герцога Эда — независимым правителем Аквитании.

Борьба с арабами

Битва при Тулузе 

В это время на юге франкского королевства возникла новая угроза — арабы, которые к 714 году захватили почти весь Пиренейский полуостров и уничтожили при этом Королевство вестготов, перешли через Пиренеи и вторглись в Септиманию. В 719 году арабская армия под командованием недавно назначенного вали Аль-Андалуса Аль-Самх ибн Малика захватили Нарбонну. После этого арабы вторглись во владения Эда. В 721 году армия аль-Самха осадила Тулузу. Эд двинулся на помощь осаждённому городу. Герцог не располагал достаточными силами, чтобы встретится с вражеской армией в открытом сражении, однако ему удалось захватить врасплох арабскую армию. 9 июня 721 года он разбил противника, причём вали был смертельно ранен, после чего остатки его армии бежали, сняв осаду города. Эта победа получила широкий общественный резонанс. Официальная хроника римских пап  торжествовала по поводу уничтожения 375 000 сарацинов (цифра совершенно фантастическая), а папа Григорий II направил Эду поздравительное послание и подарки в честь этой победы. Кроме того, победа укрепила независимость Эда и на время остановила движение арабов на север. В 725 и 726 годах герцог Аквитании дважды разбивал армию нового вали, Анбасы ибн Сухайм аль-Калби, причём сам вали в 725 году был убит стрелой при переправе через Рону. Однако Эд не смог помешать арабам захватить в 725 году Ним и Каркассон.

Союз с Мунузой и разграбление Буржа Карлом Мартелом 
Остановив продвижение арабов, Эд, тем не менее, оставался в сложном положении, поскольку его владения граничили с завоёванными арабами землями. Наместником вали в этих землях, называемых арабами «восточным пограничьем» (Сердань, Нарбонна, Септимания), был назначен Утман ибн Наисса, которого франки называли Мунуза. Согласно народному преданию, упоминаемому в «Хронике Альфонсо III Великого», Мунуза, берберский вождь, был одним из четырёх мусульманских военачальников, первыми вступивших в Испанию во время арабского завоевания. В ходе одного из набегов в Аквитанию Мунуза захватил Лампагию, дочь Эда. Красота девушки так поразила Мунузу, что он женился на ней. Благодаря этому браку Мунуза сблизился с отцом жены, герцогом Эдом.

Мунуза, недовольный тем, что на место вали Аль-Андалуса в 730 году вместо смещённого аль-Хайтана ибн Убейды аль-Келаби был назначен Абд ар-Рахман ибн Абдаллах, а не он сам, нуждался в могущественном союзнике. Эд хотел обезопасить свои владения от набегов арабов. В итоге в 730/731 году между двумя правителями был заключён союз, одним из условий которого было оказание Эдом помощи Мунузе в подготавливаемом восстании против вали Абд ар-Рахмана.

Одновременно у Эда начались разногласия с Карлом Мартелом, который хотел подчинить своей власти отпавшие от королевства франков владения. Карл обвинил Эда в измене, заявив, что тот является «союзником неверных». Пользуясь этим надуманным предлогом, он в 731 году совершил два похода в Аквитанию. При этом он дважды захватывал и разорял Бурж, прельщённый богатой добычей. Вторжения Мартелла в его владения разъярили Эда. Обезопасив тылы от арабов, он смог собрать силы, выступить против Карла Мартела и отбить Бурж.

Восстание Мунузы 
В 731 году Мунуза открыто выступил против Абд ар-Рахмана, однако восстание окончилось неудачей. Абд ар-Рахман воспользовался мятежом Мунузы для того, чтобы собрать огромную армию. Часть её под командованием Гехди ибн Зийи он направил против Мунузы, запершегося в своей столице Аль-Бабе. Мунуза был застигнут врасплох и оказался не готов к отражению нападения, а Эд, занятый борьбой с Карлом Мартелом, не смог прийти на помощь союзнику. В итоге Мунуза был убит, а его жена Лампагия оказалась захвачена в плен и отправлена к Абд ар-Рахману, который, очарованный красотой пленницы, отправил её в качестве подарка в Дамаск халифу Хишаму ибн Абд аль-Малику, взявшему Лампагию в свой гарем.

Поход Абд ар-Рахмана в Аквитанию и битва при Бордо 
После разгрома Мунузы Абд ар-Рахман решил расправиться с его союзником, Эдом Аквитанским. Имея в своём распоряжении огромную армию и став полновластным правителем Аль-Андалуса, он рассчитывал продолжить завоевания, начатые его предшественниками. Он разделил армию на две части. Одна армия вторглась из Септимании и дошла до Роны, захватив и разграбив Альбижуа, Руэрг, Жеводан и Веле. Легенды и хроники говорят также о разрушении маврами Отёна и осаде Санса. Но в отличие от своих предшественников, которые нападали на Франкское государство с востока, Абд ар-Рахман нанёс основной удар с запада. Пройдя Пиренеи через Ронсевальский перевал, он вначале подавил сопротивление баскских горцев, застав их врасплох. Далее он двинулся по старой римской дороге в направлении Бордо. По дороге он опустошил провинции Бигорр, Комменж и Лабур, разрушил епископские города Олорон и Лескар, а также захватил Байону. Затем были разрушены Ош, Дакс и Эр-сюр-Адур, сожжены аббатства Сен-Север и Сен-Савен. Герцог Эд пытался сдержать наступление арабов, однако потерпел несколько поражений и был вынужден отступать. В итоге армия Абд ар-Рахмана осадила Бордо. Неподалёку от города на левом берегу реки Гаронна или Дордони состоялась битва при Бордо. Эд сосредоточил свои силы на правом берегу реки, наспех собрав в свою армию всех, кого смог навербовать. Однако войску Абд ар-Рахмана удалось переправиться через реку, пройти вверх по течению реки и захватить Ажан. Эд отважно бросился на врага, но его плохо организованная армия ничего не смогла противопоставить арабам и, не выдержав лобового удара, бросилась бежать, увлекая с собой Эда. По сообщению Мосарабской хроники, в бою пало множество аквитанцев. Сам Эд смог спастись, но разгром был полный. В Мосарабской хронике говорилось:  («Один Бог знает счёт убитым»). Больше никто не мог задержать продвижение арабов на север.

Однако армия Абд-аль-Рахмана задержалась в окрестностях Бордо, чтобы разграбить окрестности. Сам город был захвачен и разорён, его окрестности полностью опустошены. Только после этого Абд ар-Рахман двинулся дальше. Переправившись через Дордонь, арабская армия двинулась по направлению к городу Тур. Целью Абд ар-Рахмана было, скорее всего, знаменитое аббатство Сен-Мартен-де-Тур. По дороге были опустошены окрестности Перигё, Сента и Ангулема, а сами города захвачены. После этого армия мавров переправилась через реку Шаранту.

Битва при Пуатье 

Бежав из-под Бордо, Эд направился к Луаре. Возможности собрать новую армию у него не было, поэтому Эду осталось только одно: обратиться за помощью к своему недавнему врагу — майордому Карлу Мартелу. Собрав остатки армии, Эд направился в Париж, где в это время находился Карл. Прибыв в город, Эд смог убедить Карла, занятого в это время борьбой с германскими племенами, совместно выступить против арабов.

По-видимому, надвигавшаяся грозная опасность на время прекратила многочисленные раздоры и усобицы, как среди самих франков, так и между франками и другими германскими племенами. Ради отражения арабской угрозы Карл остановил войну, которую он проводил против германцев. Ему удалось за короткое время собрать большое войско, в состав которого вошли, кроме франков, и некоторые другие германские племена: алеманны, баварцы, саксы, фризы. С большой армией Карл двинулся наперерез войску мавров, которое тем временем достигло Пуатье, сжигая всё на своём пути. Около города арабы разграбили и разрушили аббатство Сен-Илэр, однако сам город осаждать не стали, обогнув его и двинувшись дальше в сторону Тура.

Армии встретились между Туром и Пуатье. Ни точное место, ни дата сражения до сих пор историками однозначно не установлены. Историки высказывают много версий, касающихся места проведения битвы, помещая её в разные места между Пуатье и Туром. Также называются разные даты битвы — от октября 732 года до октября 733 года, однако по превалирующей в настоящий момент версии битву относят именно к октябрю 732 года. Эта битва вошла в историю как битва при Пуатье (или битва при Туре). Итогом этой битвы стал разгром арабской армии и гибель Абд ар-Рахмана. Остатки арабской армии воспользовались наступившей ночью и обратились в бегство. «Хроника Сен-Дени» свидетельствует: «…Герцог Аквитании Эд, приведший во Францию народ сарацин, этот сверхъестественный бич, действовал так, что примирился с государем Карлом и впоследствии убил всех сарацин, уцелевших в этой битве, которых мог достать…», что может говорить о том, что герцог Эд с аквитанцами выступил для преследования беглецов. В то же время «Мосарабская хроника» рассказывает: «И поскольку эти народы вовсе не озаботились о погоне, они ушли, нагруженные добычей, и с торжеством вернулись в своё отечество». Это же отмечает и «Хроника Сен-Дени»: «Он [Карл Мартел] взял все шатры врагов и всё их снаряжение и завладел всем, что у них было». На основании этих и других свидетельств историки предполагают, что вслед отступающим маврам выступил один герцог Аквитании, в то время как Карл Мартел остался на поле битвы собирать оставленную мусульманами добычу. Разделив захваченную добычу, Карл Мартел с почётом вернулся домой.

Эта победа франков остановила продвижение арабов в Западную Европу, а Карл Мартел был единодушно признан борцом за христианство и правителем всей Галлии. Однако окончательно арабская угроза устранена не была и Карлу пришлось совершить ещё несколько походов, чтобы выбить арабов из Прованса и Бургундии.

После битвы при Пуатье Эд был вынужден подчиняться Карлу Мартелу. О последних годах жизни герцога Эда практически ничего не известно. Незадолго до смерти (около 734 года) он сумел ещё раз разбить мавров в ущельях Пиренеев. Эд умер в 735 году и был похоронен в монастыре Сен-Мари д’Аларкон. Герцогство Аквитания было разделено между его сыновьями, Гунальдом и Гаттоном.

Источники 

В исторических хрониках и анналах сохранилось довольно много упоминаний о правлении герцога Эда Аквитанского. Большинство источников можно условно разделить на две группы: происходящие из Франкского королевства и те, чьи авторы находились на территории, контролируемой арабами.

Источники франкского происхождения 

Одним из старейших франкских источников, в котором упоминается герцог Эд, является «Книга истории франков» — про-Меровингская хроника, составленная в 727 году, в которой описаны, в том числе, события 718—720 годов. Более полно описывает взаимоотношения Эда и Карла Мартела «Хроника продолжателей Фредегара», в первой своей части следующая за «Книгой истории франков», а затем самостоятельно излагающая события вплоть до смерти герцога Аквитании. Это наиболее полный из франкских источников этого времени. Однако, составленный при поддержке членов семьи Пипинидов, он проявляет пристрастность в изложении всего, что касается врагов Карла Мартела, в том числе, не рассказывает о борьбе Эда с маврами в 720-х годах, называет его союзником сарацин в 732 году и не упоминает его имени как участника битвы при Пуатье. «Хроника продолжателей Фредегара», как наиболее связанное описание истории Франкского государства, была, благодаря большому количеству сделанных с неё копий, очень известна среди хронистов Франкского государства и часто использовалась как основа для последующих исторических сочинений. Поэтому изложение фактов в негативном по отношении к герцогу Эду свете, содержащееся в этой хронике, стало преобладающим и во всей французской историографии. Наиболее полно эта тенденция была отражена в составленных в XV веке «Больших французских хрониках».

Современных герцогу Эду франкских анналов в оригинале не сохранилось, но многие анналы, составленные в конце VIII—первой половине IX века содержат в себе записи из более ранних трудов. Из анналов каролингского времени наибольшее внимание Эду уделяют «Хроника Муассака», вошедшая в состав «Больших французских хроник» «Хроника Сен-Дени», а также «Хроника Изеса» и «Петавианские анналы». Большинство франкских анналов упоминают Эда только как врага Карла Мартела, не говорят о его борьбе с маврами и даже о его участии в битве при Пуатье (например, «Анналы святого Аманда» или «Лоббские анналы»). Более поздние хроники лишь повторяют сообщения своих предшественников.

Источники испанского происхождения 

Из источников испанского происхождения основными являются две хроники, созданные вскоре после описываемых в них событий. Это Арабо-византийская хроника 741 года и Мосарабская хроника 754 года (также известна под названием «Кордовский аноним»). Описывая историю завоевания Пиренейского полуострова маврами, эти хроники значительное место уделяют и последующим походам мусульман в Аквитанию. Именно они содержат наиболее полную информацию о битве при Тулузе, о союзе герцога Эда с Мунузой и последующем поражении герцога от вали Абд ар-Рахмана ибн Абдаллаха. В основном на этих источниках историки основывают свои описания правления Эда до битвы при Пуатье. В отличие от франкских источников, эти хроники не объявляют Эда тем, по призыву которого мавры в 732 году совершили свой поход.

Личность Эда 
Точного описания внешности Эда не сохранилось. Что касается его характера, то по мнению современных историков Эд был смелым правителем с благородным сердцем, способным быстро принимать решения в зависимости от ситуации.

Очень неоднозначным и тенденциозным было отображение личности и деяний Эда в современных ему франкских источниках. Ряд хроник, прежде всего первый продолжатель Фредегара, работавший под патронажем Хильдебранда (брата Карла Мартела) обвиняли Эда в том, что именно он призвал арабов в 731/732 году:

Когда Эд увидел, что он разбит и стал предметом презрения, то попросил помощи против принца Карла и его франков у неверного народа сарацин. Те поднялись вместе со своим королём Абдирамой и перешли Гаронну у города Бордо, где сожгли церковь и перебили жителей.

Этой же позиции придерживались и многие более поздние хроники (житие св. Теодофреда, Фонтанельская хроника, хроника Сен-Дени, анналы Санкт-Арнульфа и некоторых других монастырей). Однако эти сведения не находят подтверждения в других источниках, в том числе и некоторых франкских хрониках. Например, хроника Сигеберта из Жамблу в статье под 732 годом содержит запись о слухах про призвание Эдом сарацин, причём они тут же опровергаются:

Как правитель Эд во всех отношениях уступал Карлу. Он вызвал против него сарацин из Испании… приглашение явно вымышлено.

Также эти сведения не находят подтверждения и в арабских хрониках (например, в «Мосарабской хронике»), где упоминается исключительно союз Эда с Мунузой.

Исследования современных историков также подтверждают, что Эд не заключал союза с Абд ар-Рахманом. В качестве аргумента указывается, что разгром, учинённый землям Эда, а также яростное сопротивление, оказанное им арабам, свидетельствует о том, что Эд арабов не призывал.

Итоги правления 

За время своего правления Эду удалось добиться полной независимости от короля франков, под его властью оказалась огромное государство на юге Франции. Но набеги арабов свели это положение на нет, поскольку после разгрома в битве при Бордо Эд был вынужден пожертвовать независимостью, чтобы спасти Аквитанию от дальнейшего разорения. После смерти Эда Карл Мартел предпринял поход на Аквитанию и добился от нового герцога, Гунальда, признания своего сюзеренитета, однако сохранил за ним его владения. После неоднократных мятежей наследники Эда в 767 году лишились большей части своих владений, сумев в итоге отстоять только Васконию. Династия, основанная Эдом, правила в Гаскони до середины XI века. Кроме того, из этой династии выводят роды правителей многих гасконских графств и сеньорий.

Брак и дети 
Жена: Вальтруда, дочь франкского герцога Валахо. Дети:
 Гунальд (Юнальд) I (ум. после 748), герцог Аквитании
 Гаттон (Атто) (ум. после 744), герцог Аквитании
 Ремистан (казн. 768)

Кроме того, у Эда была ещё одна дочь, которая была либо незаконнорождённой, либо происходила от другого брака Эда:
 Лампагия (ум. после 731); муж: Утман ибн Наисса (Мунуза; погиб в 731), берберский эмир; после смерти Мунузы Лампагия попала в гарем дамасского халифа Хишама ибн Абд аль-Малика

См. также 
 Герцогство Аквитания
 Королевство Аквитания
 Герцогство Васкония
 Битва при Пуатье (732)

Примечания

Литература 

 Первоисточники

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Современные исследования

Ссылки 
 
 
 

Герцоги Аквитании
Герцоги Гаскони
Гасконский дом
Правители Европы VIII века
Военачальники Средневековья